Репетиційна база — це приміщення обладнане музичною апаратурою в якому музиканти  грають на інструментах свої твори або інший матеріал. Це в основному орендований гараж, або любе інше приміщення, розташоване подалі від жилого масиву або заглушене від попадання гучного звуку назовні. 

З апаратури має бути: 
ударна установка, 
гітарні і басові підсилювачі(комбіки, кабінети), 
підсилювач з двома колонками і мікшер (для вокаліста, клавішника).
набір мікрофонів

Якщо база створена з метою заробітку то на базі постійно присутній адміністратор. У його обов'язки входить: допомога в настройці апаратури, контроль за порядком, прибирання. На багатьох таких базах є присутні такі послуги як звукозапис (демо-записи). Чим ближче розташування до центра міста і зручніше добиратися до такої бази, і якщо там присутнє більш дороге обладнання та більш комфортні умови - тим дорожче вартує ціна години репетиції.

київські реп.бази
http://rock.kiev.ua/inf/base.php
Музична індустрія
Репетиційні бази